Stig Krognos er navnet på flere personer af en skånsk adelsslægt:
 Stig Pedersen Krognos af Togæthorp (omkring 1274-1353)
 Stig Pedersen Krognos til Krapperup (omkring 1380 – omkring 1412)
 Stig Olufsen Krognos (død omkring 1488) – dansk rigsråd